Ra, božanstvo.
 Ra (pokrajina), pokrajina na Fidžiju.
 Ra (otok), otok u državi Vanuatu.